Pozziella är ett släkte av svampdjur. Pozziella ingår i familjen Hamacanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Pozziella